Miejscowości w USA:
 Binghamton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
Gminy w USA:
 Binghamton (ang. Binghamton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome